Grassinger ist der Name folgender Personen:

 Anna Graßinger (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Armin Grassinger (* 1977), deutscher Kommunalpolitiker
 Dagmar Grassinger, deutsche Klassische Archäologin
 Maja Grassinger, Leiterin des Münchner Künstlerhauses
 Peter Grassinger, deutscher Kunstschaffender